Armenhoef (Best), monumentale boerderij in Best
Armenhoef (Gemert), monumentale boerderij in Gemert
Armenhoef (Sint-Oedenrode), buurt in Sint-Oedenrode